Radomir je lahko:
 Radomir, ime
 Radomir, Črna gora
 Radomir, Bolgarija